Hearts of Space Records — американский звукозаписывающий лейбл, который принадлежит независимому дистрибьютору Valley Entertainment (англ.)

История 
Hearts of Space Records был образован в 1984 году и является дополнением к еженедельному радиошоу Hearts of Space (англ.) и специализируется на выпуске музыки в стилях эмбиент, нью-эйдж, electronic, а также инструментальной — world, кельтской и классической.

На лейбле издавались такие музыканты, как Кевин Брэхени, Стив Роуч, Билл Дуглас (англ.), Майкл Стернс (англ.), Роберт Рич, Констанс Дэмби (англ.), Secret Garden, Эйстейн Севог, Майкл и Джефф Данна, а также вышло множество сборников различных музыкантов сходной тематики.

Включает в себя подразделение Fathom Records.

Дискография

Ссылки 
 Valley-Entertainment.com

См. также 
 Hearts of Space радиошоу

Примечания 

Лейблы звукозаписи США
Лейблы электронной музыки
Лейблы звукозаписи, основанные в 1984 году
Инди-лейблы